Арайс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Норте-де-Аралар. Занимает площадь 39,3 км². Население — 581 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.euskomedia.org/euskomedia/SAunamendi?idi=en&op=7&voz=ARAITZ

Муниципалитеты Наварры